Le Monte-Carlo Squash Classic 2012 est l'édition 2012 du Monte-Carlo Squash Classic qui se déroule du  au  au Stade Louis-II à Monaco. Le tournoi fait partie de la catégorie Silver 25 et il est doté de  de prix.

La tenante du titre est Natalie Grinham qui s'impose à nouveau et remporte son  face à Madeline Perry en perdant son premier jeu du tournoi, 6-11, 12-10, 11-2, 11-2 ().

Le tableau est composé de 16 participantes dont 4 issues du tableau de qualification.

Têtes de série

Tableau

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Saison 2012 de la WSA

Liens externes 
 Site Sitesquash 

2012
Squash en 2012
Sport à Monaco en 2012
Sport en octobre 2012
Sport en novembre 2012